Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 100 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 2 серпня. Участь взяли 30 спортсменів з 30 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір 
{{Турнір32
|RD1=Перший раунд
|RD2=1/8 фіналу
|RD3=1/4 фіналу
|RD4=Півфінал
|RD5=Фінал

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team01=
| RD1-score01=0000
| RD1-team02={{flagIOCathlete|Ельмар Гасимов|AZE|2012|літніх}}
| RD1-score02=0011

| RD1-team03=
| RD1-score03=0013
| RD1-team04={{flagIOCathlete|Леван Жоржоліовані|GEO|2012|літніх}}
| RD1-score04=0102

| RD1-team05={{flagIOCathlete|Хван Хі Тхе|KOR|2012|літніх}}
| RD1-score05=0021
| RD1-team06=
| RD1-score06=0002

| RD1-team07=
| RD1-score07=0003
| RD1-team08={{flagIOCathlete|Артем Блошенко|UKR|2012|літніх}}
| RD1-score08=0100

| RD1-team09=

Посилання 
 Жеребкування  

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2012